Пахирінозавр (Pachyrhinosaurus) — птахотазовий динозавр родини цератопсид (Ceratopsidae), що існував у пізній крейді (73-68 млн років тому).

Опис 

Пахирінозавр мав гладкий кістковий виріст з нерівними краями, який тягнувся вздовж усього рила. Цей характерний виріст був досить міцним, завтовшки більше 18 см, так що тварини могли помірятися силами, зчепившись цими виростами. Пахирінозавр був дещо незвичайною твариною для представників цератопсид, оскільки у нього були відсутні укрупнені кісткові надбрів'я і ріг на носі, характерні для інших динозаврів цієї групи. Але в усьому іншому він повністю відповідав вигляду інших рогатих ящерів.

Кератин 

Вчені вважають, що на носовому вирості пахірінозавра міг розташовуватися ріг, утворений з кератину — речовини, з якого складається ріг сучасного носорога. Але кератин у викопному стані не зберігається, тому таке припущення не є доказовим.

Комір 

Комір пахірінозавра мав характерні шипи та роги. Два великих вигнутих шипа були спрямовані назад від краю коміра, а один шип між очей біля основи коміра був направлений вперед. Можливо, комір і шипи служили відмітними ознаками, за якими тварини впізнавали собі подібних. У комірі були два наскрізних отвори, як і у багатьох інших рогатих динозаврів. Раніше вважалося, що до країв цих отворів прікріплялісь великі щелепні м'язи, але сьогодні ця ідея спростована. Функції коміркових отворів досі не з'ясована, можливо, вони просто полегшували череп, який досягав майже 2 м в довжину.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує родинні зв'язки роду згідно з Chiba et al. (2017):

Примітки

Посилання 

http://dinopedia.ru/dinosaur.php?id=102

Динозаври крейдового періоду
Динозаври Північної Америки
Цератопси
Вимерлі тварини, описані 1950